François Place ist der Name folgender Personen:

* François Place (Schriftsteller) (* 1957), französischer Schriftsteller und Illustrator
 François Place (Skirennläufer) (* 1989), französischer Skirennläufer